Tauler est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
Jean Tauler  (v. 1300-1361), théologien mystique allemand ;
Antonio Tauler (né en 1974), coureur cycliste espagnol.

Homonymie de patronyme